Auenkirche ist der Name folgender Kirchengebäude:

 Auenkirche (Zwenkau-Imnitz)
 Auenkirche (Markkleeberg)
 Auenkirche (Wilmersdorf)
Siehe auch:
 Aukirche
 Aue-Kapelle